The Man Without a Face kan verwijzen naar:

The Man Without a Face, de Engelstalige titel van een Mexicaanse horrorfilm uit 1950 genaamd El hombre sin rostro.
The Man Without a Face, een Amerikaanse actiefilm uit 1993 die tevens Mel Gibsons regiedebuut vormde.